Stéphane Pedrazzi, né le 3 août 1978 à Bourgoin-Jallieu, est un journaliste français de télévision, présentateur sur les chaînes d'information BFM Business et BFM TV. Il est l'ancien correspondant en France de la chaîne de télévision américaine CNBC.

Biographie

Jeunesse 
Diplômé de l'Institut de la Communication de l'université Lumière-Lyon-II.

Formation 
Il commence à Classic FM Lyon en 1992, puis sur la chaîne de télévision locale Télé Lyon Métropole (TLM, devenue BFM Lyon Métropole). En 1993, il entre à Radio Classique Rhône-Alpes, où il anime la tranche matinale 6h-9h avec Stéphane Cayrol, avant de devenir correspondant à Londres.

Carrière 
En 1997, il devient journaliste sur Bloomberg TV, où il présente plusieurs programmes, dont l'émission Matin Bourse jusqu'en 2006. Il rejoint ensuite la chaîne de télévision américaine CNBC, en tant que correspondant et chef du bureau parisien. Il assure également, pour CNBC, la couverture des grands événements économiques et politiques en Espagne.

En 2019, il intègre la chaîne d'informations économiques BFM Business, où il présente différentes tranches d'informations, notamment le programme matinal Good Morning Business pendant la période estivale.

Depuis , il effectue également des remplacements sur la chaîne d'information BFM TV.

Liens externes 

 Biographie, CNBC

Références

Journaliste français du XXe siècle
Journaliste français du XXIe siècle
Naissance en août 1973
Naissance à Bourgoin-Jallieu